Ujście peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ujście, une ville
 Ujście, une gmina
dans la voïvodie de Lublin
 Ujście, un village du powiat de Janów Lubelski
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ujście, un village du powiat de Braniewo
 Ujście, un village du powiat d'Elbląg